Ла Вега, Гранха има више значења:

 Ла Вега, Гранха (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вега, Гранха (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику